Bošnjaki so lahko:
 Bošnjaki - prebivalci Bosne
 Bošnjaki - konjeniki iz Bosne